Шишаев — фамилия; имеет женскую форму Шишаева.
 Шишаев, Антон Юрьевич (род. 1984) — российский футболист.
 Шишаев, Борис Михайлович (1946—2010) — поэт и прозаик.
 Шишаев, Виктор Михайлович (род. 1929) — советский футболист.
 Шишаев, Николай (1922—?) — советский футболист.
 Шишаев, Роман Лукьянович (1886 — после 1918) — эсер-боевик, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Шишаев, Юрий Михайлович (род. 1937) — советский футболист.

 Шишаева, Наталья Михайловна (1918—26 мая 2009) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1972).